Косов  — фамилия и топоним:

Фамилия 
 
 Косов, Анатолий Васильевич (1916—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Косов, Артём Вячеславович (род. 1986) — российский спортсмен, вице-чемпион Европы по академической гребле.
 Косов, Борис Фёдорович (1911—1983) — советский географ-геоморфолог.
 
 Косов, Виктор Николаевич (1922—1980) — Герой Советского Союза.
 Косов, Даниил Александрович (1917—1945) — Герой Советского Союза.
 Косов, Николай Дмитриевич — советский физик.
 Косов, Николай Николаевич (род. 1955) — предприниматель, государственный деятель.
 Косов, Сергей Андреевич (род. 1986) — российский футболист, вратарь.
 Косов, Эндрю — американский кинопродюсер.
 Косов, Ярослав Алексеевич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Сильвестр Косов (?—1657) — украинский православный епископ.

 Косова, Светлана Анатольевна (род. 1992) — российская боксёрша.

Топоним 
 Косов — районный центр Ивано-Франковской области Украины.
 Косов — село в Чортковском районе Тернопольской области Украины.
 Косов Верх — село в Межгорском районе Закарпатской области Украины.

См. также 
 Косово
 Коссов